Kehr ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Kehr (Eifel), Dorf in der Eifel (Ortsteil der belg. Gemeinde Büllingen und der dt. Gemeinde Hellenthal)
 Kehr (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern 
 Kehr (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortsteil von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kehr (Gemeinde Kapfenberg), Ortsteil von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark 
 Kehr (Gemeinde Patsch), Gemeindeteil von Patsch (Tirol), Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Kehr ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Kehr (1890–1979), deutscher Dichter
 Carl Kehr (1830–1885), deutscher Pädagoge
 Dave Kehr (* 1953), US-amerikanischer Journalist und Filmkritiker
 Dota Kehr (* 1979), deutsche Liedermacherin
 Eckart Kehr (1902–1933), deutscher Historiker
 Edward C. Kehr (1837–1918), US-amerikanischer Politiker
 Ernest A. Kehr (1911–1986), US-amerikanischer Philatelist
 Gabriel Kehr (* 1996), chilenischer Leichtathlet
 Georg Jacob Kehr (1692–1740), deutscher Orientalist und Numismatiker
 Gina Kehr (* 1969), US-amerikanische Triathletin
 Günter Kehr (1920–1989), deutscher Violinist und Hochschullehrer
 Hans Kehr (1862–1916), deutscher Chirurg
 Heinz-Josef Kehr (Bübbes; 1950–2014), deutscher Fußballspieler
 Hugo Kehr (* 1965), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Huldreich Kehr (1858–1929), deutscher Pädagoge 
 Janina Kehr (* 1978), deutsche Sozialanthropologin
 Julia Kehr (* 1970), deutsche Biologin und Hochschullehrerin
 Karl Andreas Kehr (1878–1903), deutscher Diplomatiker
 Klaus-Peter Kehr (* 1940), deutscher Dramaturg und Intendant
 Lothar Kehr (1942–2021), deutscher Komponist
 Marcus Kehr (* 1983), deutscher Endurosportler
 Oskar Kehr-Steiner (1904–1990), deutscher Maler
 Otto Kehr (1914–2009), deutscher Pfarrer
 Paul Fridolin Kehr (1860–1944), deutscher Historiker
 Richard Kehr (1898–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Robin Kehr (* 2000), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kehr-Zeichen, Schmerzsymptomatik
 KER
 Keer
 Kher